Катери́на Ю́рьевна Ксе́ньева (5 декабря 1975 года, Ленинград) — российская актриса, певица, композитор и журналистка.

Биография 
Катерина Ксеньева родилась в Ленинграде. Дочь кинорежиссёра Юрия Мамина и актрисы Людмилы Самохваловой, известной по фильмам «Принц и нищий», «Держись за облака», «Фонтан», «Горько!» и другие.

Обучалась на отделении оперного вокала в Бишкекском училище при Консерватории у В. Муковникова, а затем брала уроки у Б. Менжилкиева. В 1994 году поступила в Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства на актёрское отделение. В 1998 году окончила обучение в мастерской заслуженного деятеля искусств России актёра и режиссёра Юрия Томошевского, выступив с дипломной ролью Эльвиры в спектакле по пьесе Макса Фриша «Санта-Крус» (Государственный Театр «Приют Комедианта», 1998 год).

На спектакле «Санта-Крус» в трагедийной роли Эльвиры её увидели Юрий Мамин и сценарист Аркадий Тигай. С этого момента Мамин стал активно привлекать ее к участию в съемках своих фильмов. Первые две роли были романтически-комедийными: наивная невеста из 1960-х годов в фильме «Горько!» (1997) и журналистка Машенька в сериале «Русские страшилки» (2000—2003).

В 2004 году Катерина Ксеньева снимается в сериале «Менты» в серии «Снайпер», играя актрису Зою, убивающую мужчин-насильников из снайперской винтовки.

В 2005 году начинает помогать продюсированию фильма своего отца «Не думай про белых обезьян» (по сценарию Владимира Вардунаса) и фактически становится его сопродюсером и выпускающим креативным продюсером. В 2008 году работа над фильмом была завершена и в январе 2009 года он вышел в прокат. В фильме Ксеньева исполнила роль нищей молодой женщины Даши, которая находится в унизительных обстоятельствах жизни.

Катерина Ксеньева добилась премьерных показов фильма в США (Нью-Йорк, Миннеаполис) и в Англии, где «Не думай про белых обезьян» получил Гран-При (The End Of The Pier, 2009). Фильм занял множество международных и отечественных наград, в том числе Гран-При в Рабате, Марокко (2009).

В 2012 году Американский профсоюз музыкантов одобрил для Катерины Ксеньевой рабочую визу О-1 в США, так называемую «Визу Экстраординари» как для артистки с выдающимися вокальными, композиторскими и актёрскими способностями.

С 2013 года Катерина Ксеньева живёт в Нью-Йорке, приехав в США по рабочей визе O-1, выдаваемой американской иммиграционной службой личностям, которые обладают исключительными способностями.

В 2017 году она призвала бойкотировать Чемпионат Мира по футболу 2018-го года в России в связи с тем, что во время подготовки к чемпионату в городах уничтожали бродячих животных.

В 2022 году Катерина Ксеньева осудила российское вторжение на Украину. В настоящее время ведёт активную волонтёрскую деятельность в Фейсбуке, помогая финансово украинским добровольцам и военнослужащим ВСУ.

Награды 
 Гран-при, Всетеатральный конкурс исполнителей романсов, 1997 год, СПГАТИ (ЛГИТМиК)
 Второе место, Международный Конкурс Эстрадных Исполнителей Северо-Запада, АЮМ-97
 Специально отмеченная Дипломом международного жюри и Морицем дель Хадельном драматическая актёрская работа Катерины Ксеньевой на международном кинофестивале авторского кино в Рабате (Марокко, 2009) (сам фильм получил Гран-При на этом кинофестивале).

Творчество

Роли в кино 
 1997 — «Санчо с ранчо» (режиссёр Юрий Мамин) — просто Мари, героиня сериала / дочка 
 1998 — «Горько!» (режиссёр Юрий Мамин) — невеста Димы (1963 год) (в титрах — Екатерина Мамина)
 2000—2003 — «Русские страшилки» (режиссёр Юрий Мамин) — журналистка Машенька Палкина
 2004 — «Менты-6». Серия «Снайпер» (режиссёр Кирилл Капица) — актриса Зоя Герасимова
 2008 — «Не думай про белых обезьян» (режиссёр Юрий Мамин) — ''Дашенька

Роли в театре 
Работала в театре в 1997—1999 годах

Государственный Санкт-Петербургский Театр «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА» под руководством Юрия Томошевского. Главная роль Эльвиры в спектакле «Санта-Крус» (Макс Фриш).

Ксеньева является также журналисткой и автором литературных работ.

Музыка 
В 2001 году, в ночь гибели субмарины «Курск», Ксеньева написала рок-балладу, посвящённую погибшему экипажу субмарины «Курск». Тогда же совместно с бардом Евой Кондрашёвой она написала стихи для этой рок-баллады. 5 лет спустя Ксеньева заканчивает работу над аранжировкой этой песни-реквиема. «Колыбельная для Мужчины» Ксеньевой занимает высшее место в рейтинге открытого голосования Геннадия Бачинского в его воскресных программах на радио «Максимум» в феврале-марте 2007 года. Её принимают отечественные и зарубежные известные музыканты (Александр Журбин, Тристан Делл и др.), однако рок-баллада в ротацию ведущих радиостанций не попадает. В 2009 году компания «Бомба-Питер» выпускает первый вокальный альбом Ксеньевой «Колыбельная для Мужчины», в который вошла эта авторская рок-баллада актрисы.

В 2008 году, после прочтения романа нью-йоркского писателя Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко», Катерина Ксеньева пишет на английском языке песню «Нью-Йорк, Нью Лайф, Нью Лав» (стихи и музыку) и посвящает её всем нью-йоркрцам, единению людей и памяти жертв 11 сентября 2001 года. Эту песню она отправляет известному американскому продюсеру Тристану Деллу и тот приглашает её в Лос-Анджелес. Тристан Делл знакомит Катерину Ксеньеву с преподавателем вокала Сетом Риггзом и продюсером Тины Тёрнер Денни Дианте. Реакция этих известных музыкальных деятелей была той же, что и у Делла. Несмотря на советы Сета Риггза остаться в Лос-Анджелесе, она уезжает в Нью-Йорк. Она получает благословение на работу над песней «Нью-Йорк, Нью Лайф, Нью Лав» у нью-йоркского пастора Дональда Френсиса и приступает к работе над записью Госпел-хора со своим соратником и другом, музыкантом и общественным деятелем Давидом Квинаунсом. После окончания работы над записью и сведением песни, Ксеньева приступит к клипу на эту песню.

Ксеньева также является автором других песен («Блюз на троих», «Спой ты мне стихи из Гейне», «Сага о сибирском рокере (посвящается Максу Бушину)» и музыкальных инструментальных произведений, выпуск которых намечен на будущее.

В 2009 году записала CD «Колыбельная для мужчины».

Примечания

Ссылки 
 Официальный Youtube Сhannel Катерины Ксеньевой / Katerina Ksenyeva Official Youtube Cannel 
 http://www.ksenyeva.com 
  
 Реестр произведений, правами на которые управляет Российское авторское общество
  Памяти друга (Российская газета, 31 января 2010) 
  Все о моих родителях или гимн поколению семидесятников (журнал Меценат и Мир, 37-40, 2007)
  Чудо признания (Независимая газета — Ex Libris, 10-08-2010)
  Моцарт — бразилец, значит, Моцарт — спонтанный (Российская газета, 5 ноября 2009) 
 kinogallery.com

Выпускники Российского государственного института сценических искусств